Аппендикс:

 Аппендикс ( — «придаток») — отросток, наиболее известен червеобразный отросток слепой кишки.
 Аппендикс человека — придаток слепой кишки у человека.
 Аппендикс — приложение к книге или статье.
 Аппендикс — отросток в нижней части оболочки воздушного шара, например аппендикс стратостата.